Пурань () — комуна в Румунії, у повіті Телеорман.
 Пурань () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Адміністративний центр комуни Пурань.
 Пурань () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Вітенешть.